Собо́рна вулиця — найпоширеніша назва вулиць у містах України. Зазвичай так іменувалися вулиці, де розташовувалися головні міські собори. За СРСР цей міський топонім був відкинутий, адже у руслі боротьбі з релігією, не лише перейменовували вулиці, а нерідко й руйнували храми. Наприкінці 1980-х років у містах України почали повертати назву «Соборна» вулицям. У містах Вінниці, Сумах та Рівному вулиця Соборна — це центральні вулиці (у Сумах — пішохідна).

Соборна вулиця — вулиця в Барі
 Соборна вулиця — вулиця у Броварах
 Соборна вулиця — вулиця у Вінниці
 Соборна вулиця — вулиця у Жмеринці
 Соборна вулиця — вулиця у Кам'янському
 Соборна вулиця — вулиця у Кременчуці
 Соборна вулиця — вулиця у Маріуполі
 Соборна вулиця — вулиця у Миколаєві
 Соборна вулиця — вулиця у Нікополі
 Соборна вулиця — вулиця у Пирятині
 Соборна вулиця — вулиця у Покрові
 Соборна вулиця — вулиця в Прилуках
 Соборна вулиця — вулиця у Рівному
 Соборна вулиця — вулиця у Сумах
 Соборна вулиця — вулиця у Феодосії
 Соборна вулиця — вулиця в Херсоні
 Соборна вулиця — вулиця у Хмельницькому

Соборна вулиця — вулиця у Гатчині
 Соборна вулиця — вулиця в Кемерово
 Соборна вулиця — вулиця в Рязані
 Соборна вулиця — вулиця в Саратові

Див. також 
 Соборна площа
 Проспект Соборний
 Вулиця Соборності

Вулиці